Ostra Górka ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Ostra Górka (Krasocin), Dorf der Gmina Krasocin in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Ostra Górka (Sosnowiec), Stadtteil von Sosnowiec in der Woiwodschaft Schlesien
 Ostra Górka (Żarnowiec), Weiler in der Gmina Żarnowiec in der Woiwodschaft Schlesien